Администрация ( управление, руководство):
 Администрация в политике — совокупность органов, осуществляющих функции управления в государстве или его части (исполнительно-распорядительных органов), а также деятельность таких органов по управлению государством или его частью. Иногда так называется определенный государственный орган.
 Военная администрация — орган военного управления (например, администрация военного округа, администрация пограничного округа).
 Государственная администрация — органы государственного управления.
 Местная администрация — исполнительно-распорядительный орган муниципального образования общей компетенции (администрация города, администрация района, сельская администрация).
 Почтовая администрация — органы государства, отвечающие за регулирование, организацию и функционирование почтовой связи.
 Администрация президента: в США и некоторых других президентских республиках кабинет министров при главе государства, в Российской Федерации — исполнительный аппарат президента, обеспечивающий выполнение его полномочий.
 Региональная администрация (администрация субъекта федерации) — орган исполнительной власти общей компетенции, возглавляющий систему исполнительной власти субъекта Российской Федерации (администрация края, администрация области, администрация автономного округа), то же, что правительство субъекта федерации.
 Администрация в экономике — руководство, аппарат управления фирмы, предприятия, организации, круг лиц, уполномоченных осуществлять оперативное управление, выступать в качестве юридического лица, официально представлять организацию.
 Временная администрация кредитной организации — специальный орган управления, назначаемый Банком России
 Почтовая администрация — государственный (территориальный) орган, отвечающий за регулирование, организацию и функционирование почтовой связи.

См. также 
 Администрирование
 Глава администрации